Luy ist der Name folgender Flüsse in Frankreich:

 Luy
 Luy de Béarn
 Luy de France

Luy ist der Familienname folgender Personen:
 André Luy (1927–2005), Schweizer Organist, Kirchenmusiker und Musikpädagoge
 Hermann Luy (1951–2001), deutscher Fußballspieler
 Jörg Luy (* 1966), deutscher Veterinärmediziner und Philosoph
 Julius Georg Luy (* 1953), deutscher Diplomat
 Marc Luy (* 1971), deutscher Bevölkerungswissenschafter
 Wolfgang Luy (* 1949), deutscher Künstler 

Siehe auch:
 Lui (Begriffsklärung)